Antsiferov (masculin) et Antsiferova (féminin) est un nom de famille d'origine russe pouvant faire référence à :

Personnalités 
Danila Antsiferov, explorateur russe,
Nikolaï Antsiferov, historien russe, 
, patineuse soviétique.

Lieux 
Antsiferov, une île inhabitée.